Турецкая Суперлига 2009/2010 () — 52-й розыгрыш чемпионата Турции по футболу с момента его основания. Начался 7 августа 2009 года и завершился 16 мая 2010 года. По итогам предыдущего сезона Суперлигу покинули «Хаджеттепе», «Коньяспор» и «Коджаэлиспор», на смену им пришли победитель и второй призёр Первой лиги «Манисаспор» и «Диярбакырспор», а также победитель плей-офф Первой лиги «Касымпаша».

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник tff.org

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
www.tff.org
transfermarkt.de
worldfootball.net
angelfire.com

Турция
Турция
Спорт в Турции в 2009 году
Спорт в Турции в 2010 году
2009/2010
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010